Хасан Баба теке може да се отнася за:

 Хасан Баба теке, халветийско теке в Струга, Република Македония, от XVIII век;
 Хасан Баба теке, дервишко теке в Гърция, от XV – XVI век.